Le rouleau d'hymnes manichéens chinois est un rouleau trouvé par l'archéologue britannique Aurel Stein dans les grottes de Mogao. Il contient une série d'hymnes utilisés lors de cérémonies religieuses. Il fait actuellement partie de la collection de la British Library, sous le numéro S.2659.

Introduction 
Le premier volume du manuscrit est légèrement incomplet et le contenu est écrit sous forme de poésie. Parmi eux, il y a 1254 phrases de poèmes à sept caractères et quelques poèmes à quatre et cinq caractères. Selon les recherches de Lin Wushu, ces hymnes ont été traduits d'une certaine langue iranienne moyenne, plutôt que d'origine par les manichéens. De nombreux contenus sont dédiés au Jésus du manichéisme-Yishu, et l'hymne à la plus haute divinité du manichéisme.

Le texte « Louez Jésus » 
Après l'introduction du manichéisme en Chine, puisque que l'image de Jésus était assez inconnue de la culture chinoise, les missionnaires l'ont combinée avec la culture bouddhiste, appelée Jésus Bouddha, et lui ont donné un modèle de grande miséricorde et de soulagement. Par conséquent, les croyants ont écrit dans l'extrait suivant de l'hymne « Praise Jesus Text », qui est comme une écriture bouddhiste dans le rouleau d'hymne manichéen chinois.

Voir également 

 Manichéisme
 Compendium manichéen
 Pages fragmentées de manuscrits manichéens

Notes et références 

Manichéisme